Perioadele din istoria omenirii cunoscute ca Paleolitic mediu sau mijlociu, sau ca epoca de piatră medie (intermediară), pot avea două conotații, în funcție de continent și de rasele umane de tip Homo, care constituie studiu acestor epoci.

Astfel, există,
 Paleolitic mijlociu (Africa) și
 Paleolitic mediu (Europa)

Paleolitic 02
 02